Kazimierz Laskowski (1850-1922) – poseł do Sejmu Krajowego Galicji, właściciel ziemski
 Kazimierz Laskowski (1861-1913) – poeta, powieściopisarz, dziennikarz
 Kazimierz Laskowski (ur. 1894) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych
 Kazimierz Laskowski (1899-1961) – sportowiec, szermierz, bokser, medalista olimpijski, instruktor, trener i działacz, sędzia, major Wojska Polskiego

Przypisy